Gundertshausen ist der Name folgender Orte:

 Gundertshausen (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gundertshausen (Gemeinde Eggelsberg), Katastralgemeinde von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich